Delitto sull'autostrada (Mordsache Holm) – film del 1938 diretto da Erich Engels 
Delitto sull'autostrada – film del 1982 diretto da Bruno Corbucci